Вільхуватська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Вільхуватська сільська рада — Полтавська область, Чутівський район
 Вільхуватська сільська рада — Харківська область, Великобурлуцький район